Was nicht passt, wird passend gemacht steht für:
 Was nicht paßt, wird passend gemacht (Kurzfilm), einen Kurzfilm von Peter Thorwarth aus dem Jahr 1997
 Was nicht passt, wird passend gemacht (2002), einen Langfilm von Peter Thorwarth aus dem Jahr 2002, der auf seinem Kurzfilm basiert
 Was nicht passt, wird passend gemacht (Fernsehserie), eine Fernsehserie, die auf Motiven des Langfilms aufbaut